Der Theodor im Fußballtor ist der Name zweier Titel:

 Der Theodor im Fußballtor (Lied), ein deutscher Schlager von 1948
 Der Theodor im Fußballtor (Film), ein deutsch-österreichischer Spielfilm von 1950